Râul Răchițele se poate referi la:

 Râul Răchițele, Cavnic
 Râul Răchițele, Săcuieu
 Râul Răchițele, Someșul Cald

Vezi și 
 Răchițele (dezambiguizare)

 Râul Răchita (dezambiguizare)
 Râul Valea Răchițelii (dezambiguizare)

Toponime românești